Та́ддеус Ча́рльз Янг (; родился 21 июня 1988 года в Новом Орлеане, штат Луизиана) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс». Играет на позициях лёгкого и тяжёлого форварда.

Карьера в НБА 
28 июня 2007 года Янг был выбран под 12-м номером на драфте НБА 2007 года командой «Филадельфия-76».
На протяжении сезона 2007/2008 чаще играл его партнер по команде Джейсон Смит. После покупки Кайла Корвера Янг стал играть больше, чередуясь с Реджи Эвансом в стартовом составе. Он набирал 8,2 очков, 4,2 подбров и проводил 21 минуту в среднем за игру. 9 марта 2008 года в матче с «Милуоки Бакс» установил собственный рекорд результативности — 22 очка. В общей сложности сыграл 74 матча, 22 из которых в старте.

Во втором своём сезоне в НБА Таддеус продолжил в том же духе, улучшив свои показатели в графе очки и подборы. В 2009 году Янг был выбран сборную второгодок на матч новичков перед матчем всех звёзд НБА.

Миннесота Тимбервулвз (2014—2015) 
23 августа 2014 года состоялся обмен между «Севенти Сиксерс», «Миннесотой Тимбервулвз» и «Кливленд Кавальерс». В рамках сделки Янг был обменян в "Тимбервулвз" вместе с Эндрю Уиггинсом и Энтони Беннетом, которые в то время играли за «Кавальерс». «Кавальерс» получили Кевина Лава из «Миннесоты», а «Севенти Сиксерс» - Люка Мба а Муте и Алексея Шведа из «Миннесоты» и выбор в первом раунде драфта 2015 года от «Кливленда».

Бруклин Нетс (2015-2016) 
19 февраля 2015 года Янг был обменян в «Бруклин Нетс» на Кевина Гарнетта. 22 июня 2015 года Янг отказался от контракта с «Нетс» и стал свободным агентом. 9 июля 2015 года он вновь подписал контракт с «Нетс».

Индиана Пэйсерс (2016—2019) 
23 июня 2016 года клуб «Бруклин Нетс» обменял Янга в «Индиана Пэйсерс» на право выбора под 20-м номером драфта 2016 года (был выбран Карис Леверт) и выбор во втором раунде будущего драфта.

17 декабря 2018 года Янг был признан игроком недели Восточной конференции за 9-ю неделю сезона 2018-19, что стало его второй наградой игрока недели Восточной конференции в карьере и первой наградой с января 2014 года, когда он играл за клуб «Филадельфия Севенти Сиксерс».

Чикаго Буллз (2019—2021) 
6 июля 2019 года Янг  в качестве свободного агента подписал контракт с «Чикаго Буллз».

Сан-Антонио Сперс (2021—2022) 
11 августа 2021 года Янг, Аль-Фарук Амину и несколько драфт-пиков были обменены в «Сан-Антонио Сперс» на Демара ДеРозана.

Торонто Рэпторс (2022—настоящее время) 
10 февраля 2022 года Янг, Дрю Юбэнкс и выбор во втором раунде драфта 2022 года были обменены в «Торонто Рэпторс» на Горана Драгича и выбор в первом раунде драфта 2022 года. 30 июня Янг подписал с «Рэпторс» двухлетний контракт на 16 миллионов долларов.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Таддеуса Янга на сайте ESPN 

Баскетболисты США
Игроки «Джорджия Тек Йеллоу Джекетс» (баскетбол)
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»